

Кросс-Плейнс — місто, штат Теннессі
 Кросс-Плейнс — місто, штат Техас
 Кросс-Плейнс — місто, штат Вісконсин
 Кросс-Плейнс — селище, штат Вісконсин